T99 est un sigle qui peut faire référence à :
 Camouflage T99, un camouflage utilisé pour les uniformes du désert par les forces armées danoises ;
 T99, un groupe de techno belge.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres